Rolls-Royce (RR) est le nom porté par plusieurs sociétés anglaises, toutes dérivées de celle de construction d'automobiles de luxe et de moteurs d'avions, fondée par Frederick Henry Royce et Charles Stewart Rolls en 1906 :

 Rolls-Royce Limited : l'entreprise d'origine, fondée en 1906 à la suite du partenariat des fondateurs datant de 1904 ;

 Rolls-Royce plc : la division aéronautique issue de la scission de Rolls-Royce Limited en 1973. De loin la plus importante en termes économiques, produit des turbines surtout pour l'aviation ainsi qu'une vaste gamme de produits sophistiqués pour les secteurs civil et militaire ;

 Rolls-Royce Motors : la division automobile issue de la scission de Rolls-Royce Limited en 1972 

 Rolls-Royce Motor Cars : fabricant d'automobiles de luxe, propriété du constructeur allemand BMW depuis la cession de Rolls-Royce Motors en 1998. La société a lancé en janvier 2003 son premier modèle sous l'égide de BMW : la Rolls-Royce Phantom.

La Rolls-Royce est une comédie en 3 actes de Mario Duliani et Jean Refroigney créée au théâtre des Mathurins le .

La Rolls-Royce jaune (The Yellow Rolls-Royce) est un film britannique à sketches d'Anthony Asquith sorti en 1964.